Plusieurs partis politiques portent ou ont porté ce nom :
Mouvement pour la démocratie du Cap-Vert
Mouvement pour la démocratie d'Islande
 Mouvement pour la démocratie - Le réseau en Italie
Mouvement pour la démocratie de la Slovaquie